Il doppio  del Warsaw Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Raquel Kops-Jones e Bethanie Mattek-Sands hanno battuto in finale Yan Zi e Zheng Jie 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Květa Peschke  /  Lisa Raymond (semifinali, ritiro)
  Yan Zi /  Zheng Jie  (finale)

  Raquel Kops-Jones  /  Bethanie Mattek-Sands (campionesse)
  Al'ona Bondarenko  /  Kateryna Bondarenko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni

Warsaw Open 2009